Dies ist eine Liste der Tourneen von Glasperlenspiel über alle absolvierten Konzerte und Tourneen des deutschen, Elektropop- und Singer-Songwriter Glasperlenspiel.

Tourneen

Einzelnachweise 

Glasperlenspiel
Konzerte und Tourneen